Il doppio del torneo di tennis New Delhi Challenger 4 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Harsh Mankad e Ashutosh Singh che hanno battuto in finale Rohan Gajjar e Purav Raja 4-6, 6-4, [11-9].

Teste di serie 

 Harsh Mankad /  Ashutosh Singh (Campioni)
 David Savic /  Dekel Valtzer (primo turno)

 Rohan Gajjar /  Purav Raja (finale)
 Miles Armstrong /  Mohammad Ghareeb (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

New Delhi Challenger 2008